Berenika III (ur. 120 p.n.e., zm. 80 p.n.e.) – władczyni Egiptu z dynastii Ptolemeuszów. Panowała w latach 81 - 80 p.n.e. Była córką Ptolemeusza IX i Kleopatry Selene I, żoną Ptolemeusza X Aleksandra I i Ptolemeusza XI Aleksandra II.

Po ucieczce z kraju jej pierwszego męża na początku 88 p.n.e. ojciec Kleopatry, który został nowym faraonem, uczynił ją formalnie współrządzącą. Później umierający ojciec ogłosił ją swoją następczynią. Objęła pełnię władzy pod koniec grudnia 81 roku p.n.e. i panowała samodzielnie przez pół roku. Była bardzo szanowana i kochana przez lud egipski.

Na przełomie maja i czerwca 80 roku p.n.e. rzymski dyktator Sulla wymusił na niej poślubienie swojego ulubieńca, a jej pasierba Ptolemeusza XI Aleksandra II. Mąż nie chciał dzielić władzy z nikim i w 19 dniu po zaślubinach zamordował małżonkę. Na wieść o tym rozwścieczony tłum aleksandryjczyków wdarł się do pałacu królewskiego i bezlitośnie zgładził Ptolemeusza.

Lata panowania 
 101-88 p.n.e. z Ptolemeuszem X
 88- marca 80 p.n.e. z ojcem Ptolemeuszem IX
 od marca 80 - września 80 p.n.e. samodzielnie
 we wrześniu 80 p.n.e. 19 dni z Ptolemeuszem XI

Tytulatura 
 gr. - basilissa Kleopatra Berenike III - królowa Kleopatra Berenike
 egip. - Biarenite

<- D21:Q3:D36-G36-W14-W14-W14-D58-M17-G1-D21:N35-M17-M17-W11:X1*H8-> 

Ptolemejscy władcy Egiptu
Żony władców starożytnego Egiptu
Urodzeni w II wieku p.n.e.
Zmarli w 80 p.n.e.
Władczynie